Fort Lauderdale Strikers is de naam van verschillende voetbalclubs in de Verenigde Staten.

 Fort Lauderdale Strikers (1977) : voetbalclub die bestond van 1977 tot 1983
 Fort Lauderdale Strikers (1988) : voetbalclub die bestond van 1988 tot 1994
 Fort Lauderdale Strikers (1994) : voetbalclub die bestond van 1994 tot 1997
 Fort Lauderdale Strikers (2011) : voetbalclub die bestaat sinds 2011